Le championnat de France amateur de football 1953-1954 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'équipe de l'US Quevilly qui bat en finale le Stade de Reims.

Groupe Nord 
Le groupe Nord du championnat de France amateur est remporté par le Stade de Reims.

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par l'US Quevilly.

|}

Groupe Sud Est 
Le championnat de France amateur groupe Sud Est est remporté par le SC Draguignan.

|}

Groupe Est 
Le groupe Est est remporté par le FC Mulhouse. 

|}

Groupe Sud Ouest 
Le groupe Sud Ouest est remporté par les Girondins de Bordeaux.

|}

Phase finale

|}

Notes et références 

1954
Football amateur 1953-1954
Football amateur 1953-1954
Football en France en 1953
Football en France en 1954